Sinestesia – figura retorica
Sinestesia – fenomeno sensoriale/percettivo
Sinestesia – film del 2010 diretto da Erik Bernasconi

Altri progetti